Le district de Prievidza (en ) est l’un des 79 districts de Slovaquie, situé dans la Région de Trenčín. Il est constitué de 23 communes (dont quatre villes) et avait  habitants au 31 décembre 2014.

Liste des communes 
Les villes sont indiquées en gras.

Notes et références 

Prievidza